

Wydarzenia